Lyngdal (gemeente), een gemeente in de Noorse provincie Agder
 Lyngdal (plaats), hoofdplaats van bovengenoemde gemeente